Liebfrauenberg steht für:

 Liebfrauenberg (Frankfurt am Main)
 Liebfrauenberg (Sauerland), Berg
 Liebfrauenberg, Berg in Rankweil, Österreich, siehe Rankweil#Sehenswürdigkeiten
 Kloster Liebfrauenberg, ehemaliges Kloster bei Bad Bergzabern, Rheinland-Pfalz
 Kloster Liebfrauenberg (Elsass), ehemaliges Kloster bei Gœrsdorf, Frankreich